Pázmány oder Pazmany ist der Familienname folgender Personen:
 Ladislao Pazmany (1923–2006), US-amerikanischer Luftfahrtingenieur 
 Péter Pázmány (1570–1637), ungarischer Theologe
 Tibor Pázmány (* 1940), österreichischer Dirigent

Pazmany ist der Name folgender Unternehmen:
 Pazmany Aircraft Corporation, US-amerikanischer Flugzeughersteller

Siehe auch:
 Katholische Péter-Pázmány-Universität in Budapest
 Pázmándy